Die Clairol Crown 1980 war ein Tennisturnier der Damen in Carlsbad, Kalifornien. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 29. bis 30. März 1980 statt.

Einzel

Weblinks 
 
 Spielerinnen-Profil auf der offiziellen Website der WTA

WTA Tour 1980
Tennisturnier in Carlsbad (Kalifornien)